El Primer ministre d'Irlanda del Nord és el cap de govern i representant d'aquesta nació integrada dins el Regne Unit. Des del 15 d'octubre de 2002 fins al 8 de maig de 2007, l'autonoimia va estar suspesa, no hi va haver govern, principalment pel conflicte entre catòlics i protestants. Des de l'1 de juliol de 1998 existeix aquest càrrec. El Primer Ministre d'Irlanda del Nord és Peter Robinson, del Partit Democràtic Unionista (DUP).

Llista de Primers Ministres (1998-actualitat) 
{| border="0" cellpadding=2 cellspacing=2 width="65%"
|----- bgcolor="cccccc"
! No.
 Nom
! Inici
 Fi
! Partit
|----- bgcolor="#9999FF"
| 1.
| David Trimble (Primer mandat)
| 1 de juliol de 1998 || 1 de juliol de 2001
| UUP
|----- bgcolor="#9999FF"
| - || Reg Empey (Interinament) || 1 de juliol de 2001
| 1 de novembre de 2001
| UUP
|----- bgcolor="#9999FF"
| 1.
| David Trimble (Segon mandat)
| 1 de novembre de 2001 || 15 d'octubre de 2002
| UUP
|----- bgcolor="#EDEDED"
| - || Vacant, autonomia suspesa || 15 d'octubre de 2002
| 8 de maig de 2007 || -
|----- bgcolor="#D46A4C"
| 2. || Ian Paisley || 8 de maig de 2007
| 5 de juny de 2008
| DUP
|----- bgcolor="#D46A4C"
| 3. || Peter Robinson || 5 de juny de 2008
| 11 de gener de 2010
| DUP
|----- bgcolor="#D46A4C"
| - || Arlene Foster (Interinament) || 11 de gener de 2010
| 3 de febrer de 2010
| DUP
|----- bgcolor="#D46A4C"
| 3. || Peter Robinson || 3 de febrer de 2010
| actualitat
| DUP
|}

Política d'Irlanda del Nord